Kimberley (Australië), een regio in West-Australië
Kimberley (Canada), een stadje in British Columbia, Canada
Kimberley (Norfolk), een plaats in Engeland
Kimberley (Nottinghamshire), een stadje in Nottinghamshire, Engeland
Kimberley (Noord-Kaap), een stad in Noord-Kaap, Zuid-Afrika

Zie ook
Kimberly (doorverwijspagina)